Madrid Open – torneo di tennis spagnolo maschile e femminile dei circuiti ATP e WTA Madrid Open – torneo di tennis spagnolo femminile del circuito WTA giocato tra il 1996 e il 2003
 Madrid Open''' – torneo di golf spagnolo maschile giocato tra il 1968 e il 2007